gromada Chmielów (powiat opatowski)
 gromada Chmielów (powiat parczewski) (włodawski/parczewski)
 gromada Chmielów (powiat tarnobrzeski)